Роджер Федерер — победитель турнира.

Прошлогодний чемпион Андре Агасси защищал свой титул и дошёл до полуфинала, где проиграл Марату Сафину.

Посев 

  Энди Роддик (Четвертьфинал)
 ''' Роджер Федерер (Титул)
  Хуан Карлос Ферреро (Полуфинал)
  Андре Агасси (Полуфинал)
  Гильермо Кориа (Первый раунд)
  Райнер Шуттлер (Первый раунд)
  Карлос Мойя (Отказ)
  Давид Налбандян (Четвертьфинал)
  Себастьян Грожан (Четвертьфинал)
  Марк Филиппуссис (Четвёртый раунд)
  Тим Хенмен (Третий раунд)
  Николас Массу (Первый раунд)
  Парадорн Шричапан (Четвёртый раунд)
  Иржи Новак (Третий раунд)
  Ллейтон Хьюитт (Четвёртый раунд)
  Шенг Схалкен (Четвёртый раунд)
  Мартин Веркерк (Первый раунд)
  Юнес эль-Айнауи (Первый раунд)
  Густаво Куэртен (Третий раунд)
  Томми Робредо (Первый раунд)
  Марди Фиш (Первый раунд)
  Агустин Кальери (Второй раунд)
  Феликс Мантилья (Первый раунд)
  Максим Мирный (Первый раунд)
  Йонас Бьоркман (Первый раунд)
  Альберт Коста (Третий раунд)
  Тейлор Дент (Третий раунд)
  Фелисиано Лопес (Первый раунд)
  Винсент Спейди (Первый раунд)
  Арно Клеман (Первый раунд)
  Уэйн Феррейра (Третий раунд)
  Робби Джинепри ''(Четвёртый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые